Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Rio Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rumunsko-argentinský pár Irina-Camelia Beguová a María Irigoyenová, jehož členky se opět probojovaly do zápasu o titul.

Vítězem čtyřhry se překvapivě stal nenasazený belgicko-švédský pár Ysaline Bonaventureová a Rebecca Petersonová, který ve finále zdolal turnajové Beguovou s Irigoyenovou, když obhájkyně vítězství za stavu 0–3 na gamy zápas skrečovaly.

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a své premiérové finále na okruhu WTA Tour proměnily v první titul.

Nasazení párů 
  Irina-Camelia Beguová /  María Irigoyenová (finále, skreč)
  Chan Chin-wei /  Ioana Raluca Olaruová (1. kolo)
  Jocelyn Raeová /  Anna Smith (čtvrtfinále)
  Florencia Molinerová /  Stephanie Vogtová (1. kolo)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

|team-width=180

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= I-C Begu   M Irigoyen
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= D Pfizenmaier   A Schmiedlová
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= J Gluško   O Rogowska
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=[4]
| RD1-seed04=
| RD1-team04=  
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= J Rae   A Smith
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=[12]
| RD1-seed06=Alt
| RD1-team06= E Cabeza Candela   G Sanesi
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=[10]

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= C Alves   I Gamarra Martins
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=
| RD1-team08= C-y Hsu   E Kostova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=
| RD1-team09= G Cé   PC Gonçalves
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=[8]
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Y Bonaventure   R Peterson
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=[10]

| RD1-seed11=
| RD1-team11= D Kovinić   L Pigossi
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= F Molinero   S Vogt
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= T Búa   A Gámiz
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= E Bogdan   N Melichar
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= B Haddad Maia   T Pereira
| RD1-score15-1=77
| RD1-score15-2=77
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= C-w Chan   R Olaru
| RD1-score16-1=62
| RD1-score16-2=64
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= I-C Begu   M Irigoyen
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=[10]
| RD2-seed02=
| RD2-team02=  
| RD2-score02-1=63
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=[5]

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= J Rae   A Smith
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=[10]
| RD2-seed04=
| RD2-team04= C-y Hsu   E Kostova
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=[12]

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Y Bonaventure   R Peterson
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=[12]
| RD2-seed06=
| RD2-team06= D Kovinić   L Pigossi
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=[10]

| RD2-seed07=
| RD2-team07= E Bogdan   N Melichar
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= B Haddad Maia   T Pereira
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= I-C Begu   M Irigoyen
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2='''6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= C-y Hsu   E Kostova
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rio Open 2015